Доктор Дулитъл е главен персонаж в серия детски книги на британския писател Хю Лофтинг:
 Историята на Доктор Дулитъл (1920)
 Пътешествията на доктор Дулитъл (1922)
 Пощата на Доктор Дулитъл (1923)
 Циркът на Доктор Дулитъл (1924)
 Doctor Dolittle's Zoo (1925)
 Doctor Dolittle's Caravan (1926)
 Doctor Dolittle's Garden (1927)
 Doctor Dolittle in the Moon (1928)
 Doctor Dolittle's Return (1933)
 Doctor Dolittle and the Secret Lake (1948)
 Doctor Dolittle and the Green Canary (1950)
 Doctor Dolittle's Puddleby Adventures (1952)

Доктор Дулитъл може да се отнася още за:
 Доктор Дулитъл и неговите животни, ням анимационен късометражен филм от 1928 година;
 Доктор Дулитъл, филм от 1967 година;
 Доктор Дулитъл, анимационен сериал (1970-1972);
 Доктор Дулитъл, филм от 1998 година;
 Доктор Дулитъл 2, филм от 2001 година;
 Доктор Дулитъл 3, филм от 2006 година;
 Доктор Дулитъл 4, филм от 2008 година;
 Доктор Дулитъл 5, филм от 2009 година.